Тайлашка:

 Тайлашка (приток Лымбельки) — река в Томской области.
 Тайлашка (приток Сангильки) — река в Томской области.